«Модена» () — мужской волейбольный клуб из Модена, Италия. Основан в 1966 году. Выступает в итальянской Серии А.

История 
Волейбольный клуб «Модена» основан в 1966 году.

История выступлений

Состав 
Сезон 2016/2017

Пришли: доигровщики Збигнев Бартман («Ресовия», Польша), Ники Хендрикс («Сора»), Ален Шкет («Любляна», Словения), связующий Лукас Кампа («Локомотив» (Харьков), Украина), центральные блокирующие Томас Беретта («Веро Воллей Монца»).

Ушли: доигровщики  («Кунео»), Гундарс Целитанс («Истанбул ББ», Турция), связующие  («Мачерата»),  («Потентино»), центральные блокирующие  («Ченстохова», Польша),  («Мольфетта»), либеро  («Реджо-Эмилия»).

Дозаявлены: доигровщик Эрвин Нгапет («(Казань)», Россия), связующий Бруно Резенде («Рио-де-Жанейро», Бразилия).

Отзаявлены: доигровщик  («Ярославич», Россия), связующий  («Веро Воллей Монца»).

Достижения 
 Чемпион Италии (12): 1969/70, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1994/95, 1996/97, 2001/02, 2015/16
 Обладатель Кубка Италии (10): 1978/79, 1979/80, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2014/15, 2015/16
 Победитель Лиги Чемпионов (4): 1989/90, 1995/96, 1996/97, 1997/98
 Обладатель Кубка вызова ЕКВ (4): 1979/80, 1985/86, 1994/95, 2007/08
 Обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола (4): 1982/83, 1983/84, 1984/85, 2003/04

Известные игроки 
  Андреа Анастази (1980—1983)
  Лоренцо Бернарди (1985—1990)
  Вигор Боволента (2000—2003)
  Фабио Вулло (1986—1990, 1994—2000)
  Андреа Гардини (2001—2003)
  Джанкарло Даметто (1984—1986)
  Андреа Джани (1996—2007)
  Кристиан Казоли (2006—2008, 2008—2012)
  Лука Кантагалли (1980—1990, 1993—1998, 2000—2004)
  Паоло Коцци (2003—2005)
  Андреа Луккетта (1981—1990, 1998—2000)
  Луиджи Мастранджело (2005—2006)
  Дамиано Пиппи (1990—1994, 2000—2006)
  Андреа Сарторетти (1996—1997, 2005—2009)
  Драган Травица (2003—2005, 2008—2009)
  Матей Чернич (2002—2005)
  Уго Конте (1990—1993)
  Хуан Карлос Куминетти (1993—2000)
  Эстебан де Пальма (1986—1987)
  Данте Амарал (2002—2005)
  Маурисио (1993—1994)
  Мурило (2006—2009)
  Налберт (2006—2007)
  Андре Насименту (2007—2008)
  Рикардо (2004—2008)
  Сидан (2006—2009)
  Андре Эллер (2007—2008)
  Рамон Гато (1998—1999)
  Анхель Деннис (2007—2012)
  Бас ван де Гор (1994—2000)
  Гёйдо Гёртзен (2000—2002)
  Юрий Бережко (2010—2011)
  Алексей Казаков (1998—2002)
  Руслан Олихвер (1993—1995)
  Роман Яковлев (2000—2004)
  Ллой Болл (2000—2004)
  Дэвид Ли (2008—2009)

Тренеры 
 1966—1975  
 1976—1978  Эдвард Скорек
 1979—1983  Джанпаоло Гуидетти
 1983—1985  Андреа Наннини
 1985—1989  
 1989—1990  Владимир Янкович
 1990—1992  
 1992—1993  Бернардиньо
 1993—1997  Даниэле Баньоли
 1997—1998  
 1998—2000  
 2000  
 2000—2001  Даниэле Баньоли
 2001—2004  
 2004  Маурицио Менарини
 2004—2006  Хулио Веласко
 2006—2007  Бруно Баньоли
 2007—2008  Андреа Джани
 2008—2009  
 2009—2011  
 2011—2012  Даниэле Баньоли
 2012—2016  Анджело Лоренцетти
 2016—2017  Роберто Пьяцца
 2017—  Лоренцо Тубертини

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Серии А

Волейбольные клубы Италии
Спорт в Модене